Inga eller Ingá kan syfta på:

 Inga – ett kvinnonamn
 Inga (växter) – ett släkte växter
 Inga (djur) – ett släkte fjärilar

Geografi

Brasilien 

 Ingá (kommun), Paraíba, 
 Ingá (ort), Paraíba,

Indonesien 

 Pulau Igar – ö,

Kongo-Kinshasa 

 Ingakraftverket – Kongo-Central, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar